Эме-Жюль Далу (; 31 декабря 1838 — 15 апреля 1902) — французский скульптор, представитель натуралистической школы. Один из крупнейших скульпторов своего времени.

Жизнь и творчество 

В возрасте 11 лет Далу поступил в школу рисования, где учился в классе скульптора Жана-Баптиста Карпо, преподававшего ему рисование и пластику на античных образцах. Как лучшему ученику, Далу разрешалось работать в мастерской Карпо. В 1856 году Далу перешёл в художественное ателье Франциска Жозефа Дюре, но оставался там недолго. Позднее молодой скульптор некоторое время работал в качестве автора моделей для ювелиров и мастеров по бронзе.

В 1862 году он дебютировал на выставке в парижской Школе изящных искусств, представив там свою гипсовую статую. В 1870 году он создал статую «Вышивальщица', за которую получил премию на Парижском салоне. Далу был назначен хранителем Лувра, и в этом же году он создал статуэтку «Солдат национальной гвардии». Во время Франко-прусской войны скульптор сам служил в Национальной гвардии; обвинённый в участии в Парижской коммуне, Далу был вынужден временно эмигрировать в Англию, где его работы пользовались большим успехом.

После возвращения в 1879 году во Францию, он выставил свои произведения на Парижском салоне 1883 года и получил за два выставленных барельефа две почётные медали (один из барельефов Далу делал по заказу Национального собрания Франции). Далу исполнял крупные заказы, к примеру бронзовую композицию «Триумф Республики», установленную на площади Нации в Париже. Скульптор посвятил созданию этого памятника  двадцать лет.

Похоронен на кладбище Монпарнас.

Галерея

Примечания

Ссылки 

Похороненные на кладбище Монпарнас
Скульпторы Франции
Скульпторы по алфавиту